Hirvisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Hirvisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,13, long 28,39),  (98 ha)
2. Hirvisaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,11, long 28,29),  (1,8 km²)
3. Hirvisaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä),  (2 ha)
4. Hirvisaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,16, long 26,36),  (1 ha)
5. Hirvisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,35, long 25,50),  (1,5 km²)
6. Hirvisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,64, long 26,42),  (9 ha)
7. Hirvisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,64, long 26,81),  (1 ha)
8. Hirvisaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (1 ha)
9. Hirvisaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski),  (0 ha)
10. Hirvisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,79, long 28,56),  (0 ha)
11. Hirvisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,72, long 28,92),  (26 ha)
12. Hirvisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (15 ha)
13. Hirvisaari (ö i Satakunta), Björneborg,  (1 ha)
14. Hirvisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,17, long 28,38),  (1 ha)
15. Hirvisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,19, long 28,50),  (59 ha)
16. Hirvisaari (ö i Ule träsk),  (4 ha)
17. Hirvisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,12, long 23,71),  (6 ha)
18. Hirvisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,90, long 23,71),  (1 ha)
20. Hirvisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,11, long 24,34),  (0 ha)
21. Hirvisaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,13, long 28,12),  (3 ha)
22. Hirvisaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,98, long 27,68),  (1 ha)
23. Hirvisaari (ö i Pihtipudas, Kolima, Rajaniemi),  (7 ha)
25. Hirvisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,09, long 26,47),  (1 ha)
26. Hirvisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,87, long 26,85),  (1 ha)
27. Hirvisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,08, long 28,46),  (10 ha)
28. Hirvisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,75, long 27,86),  (4 ha)
29. Hirvisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,78, long 28,43),  (22 ha)
30. Hirvisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,24, long 26,72),  (0 ha)
31. Hirvisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,38, long 26,67),  (1 ha)
32. Hirvisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,28, long 29,33), 
33. Hirvisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,30, long 25,66), 
34. Hirvisaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,10, long 26,20),  (3 ha)
35. Hirvisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,97, long 30,03),  (2 ha)
36. Hirvisaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala),  (0 ha)
37. Hirvisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,99, long 28,60),  (6 ha)
38. Hirvisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,94, long 28,79),  (2 ha)
39. Hirvisaari (ö i Södra Karelen, Imatra),  (1 ha)
40. Hirvisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,05, long 27,95),  (4 ha)
41. Hirvisaari (ö i Saarijärvi, Lannevesi),  (3 ha)
42. Hirvisaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax),  (1 ha)
43. Hirvisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,15, long 28,99),  (74 ha)
44. Hirvisaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (3 ha)
45. Hirvisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,85, long 27,72),  (0 ha)
46. Hirvisaari (ö i Kivijärvi, Kirkkosalmi),  (1 ha)
47. Hirvisaari (ö i Lappland), Tunturi-Lappi,  (5 ha)
48. Hirvisaari (ö i Viitasaari, Muuruejärvi),  (4 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar